Das Lüdische (Lüüdin kiel’) wird von etwa 3.000 Angehörigen der Volksgruppe der Lüdier (Lüüdikažet) in der Republik Karelien im Nordwesten Russlands (im Gebiet zwischen Ladogasee und Onegasee) gesprochen.

Das Lüdische gehört zusammen mit dem Olonetzischen zu den Hauptdialekten des Karelischen und steht dem Wepsischen bereits näher als dem Finnischen.

Deutlich wird das an der weniger ausgeprägten Vokalharmonie und dem nur noch rudimentär vorhandenen Lautwechsel. Darüber hinaus weist das Lüdische weitaus mehr Diphthonge und Triphthonge auf als andere ostseefinnische Sprachen.

Literatur 
 Arvo Laanest: Einführung in die ostseefinnischen Sprachen. Helmut Buske Verlag, Hamburg 1982, ISBN 3-87118-487-X.

Weblinks 

Finno-ugrische Sprachen
Einzelsprache
Republik Karelien